est un mot anglais signifiant « beauté ». Il peut faire référence à : Caro labbé

Roman 

 , roman de  publié en 2009.

Téléfilm 

 , téléfilm américain de  diffusée le  sur .

Cinéma 

  (De schoonheid), court-métrage néerlandais de  sorti en 1970 ;
 , drame japonais de  sorti le  ;
 , film sud-africano-français d' sorti le .

Musique

Groupe 

 , groupe canadien de roots-country.

Album 

 , album de  sorti le  ;

 , album de Neutral Milk Hotel sorti en 1992 ;
 , album de Ryūichi Sakamoto sorti le .

Chanson 

 , chanson d'Earth, Wind and Fire présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Mötley Crüe présente sur l'album Generation Swine sorti le .

Voir aussi